Rinker ist der Familienname folgender Personen:

 Al Rinker (1907–1982), US-amerikanischer Jazzsänger und Songwriter
 Dagmar Rinker (* 1965), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin 
 Felix Rinker (* 1988), deutscher Straßenradrennfahrer
 Tanja Rinker (* 1976), deutsche Sprachwissenschaftlerin und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rincker